Walk Away:

 «Walk Away» — песня Аланис Мориссетт 1991 года
 «Walk Away» — песня Келли Кларксон 2006 года
 «Walk Away» — песня Кристины Агилеры 2008 года
 «Walk Away» — песня Донны Саммер 1980 года
 «Walk Away» — песня группы Aloha from Hell
 «Walk Away» — песня группы Five Finger Death Punch
 «Walk Away» — песня группы Franz Ferdinand
 «Walk Away» — песня группы Funeral for a Friend
 «Walk Away» — песня группы Bad Religion с альбома Against the Grain
 «Walk Away» — песня группы Black Sabbath с альбома Heaven and Hell
 «Walk Away» — песня группы The Box
 «Walk Away» — песня группы Sevendust с альбома Chapter VII: Hope & Sorrow
 «Walk Away» — песня группы The Sisters of Mercy с альбома First and Last and Always
 «Walk Away» — песня группы Westlife с альбома World of Our Own
 «Walk Away» — песня из саундтрека музыкального фильма Классный мюзикл: Выпускной
 «Walk Away» — песня Тома Уэйтса с альбома Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards